Het seizoen 2001/2002 van BV De Graafschap was het 47ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam voor het zevende opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat De Graafschap in het vorige seizoen op de vijftiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van trainer-coach Jurrie Koolhof en begon het seizoen voortvarend. In de eerste wedstrijd van het seizoen werd AZ Alkmaar met 3-0 verslagen. De doelpunten kwamen op naam van Martijn Meerdink, Dennis Schulp en Marino Promes. Aan het einde van het seizoen, op 20 mei 2002, werd de oud-aanvaller Koolhof ontslagen als technisch eindverantwoordelijke en tijdelijk vervangen door technisch directeur Gerard Marsman. Onder de hoede van Koolhof eindigde de club uiteindelijk op de veertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin Jong Ajax op 23 oktober met 2-0 te sterk was.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2001/02 en onder leiding van trainer-coach Jurrie Koolhof als veertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Jurrie Koolhof. Alleen de statistieken van het eerste duel tegen Heracles zijn verwerkt.

2002
Graafschap